Стърджън може да се отнася за:
 Теодор Стърджън (1918-1985), американски писател
 Уилям Стърджън (1783-1850), английски физик и изобретател